— еженедельный японский журнал манги для мужчин (сэйнэн), выпускаемый издательством «Коданся» с 1982 года. Входит в пятерку самых продавемых сэйнэн-изданий.  На 2009 год, тираж Morning составляет 360 тыс. экземпляров. В нём печаталась такая известная манга, как Planetes, Vagabond, Zipang, Hataraki Man.

Первоначально журнал назывался . В 1986 году он был переименован в Morning. В этом издании публикуется реалистичная манга, рассчитанная на рабочий класс. Типичные сюжеты — политика, история, спорт. Периодически печатаются работы европейских и американских художников.

Манга в журнале

Приложения

Bessatsu Morning 
Приложение  публиковалось с апреля 2004 по июнь 2005 года. Всего вышло 5 номеров журнала, после чего он был закрыт.

Morning 2 
С сентября 2006 года публикуется сэйнэн-приложение . Первоначально выходило нерегулярно, с 2008 года — ежемесячно. Тираж, по данным на 2009 год, — 38 тыс. экземпляров.

Манга (в процессе выхода):

 I Care Because You Do Дайсукэ Нисидзимы
 Arakokyuu () Эйко Мацумото
 Ohayou Okaeri () Аканэ Торикай
 Onnatachi yo () Хидэо Кавасимы
 Kremlin () Каору Кунидзавы
 Kokukoku () Сэйты Хорио
 Scarecrow () Сити Сёдзи
 Saint Oniisan () Хикару Накамуры
 Soushi Book Guide () Сигэки Тамакавы
 Tsuratsura Waraji () Нацумэ Оно
 Dibetian () Хондо Симоёсиды
 Niko Tama () Пэко Ватанабэ

 Ninpopo 123 () Сихо Судзуки
 Palette () Каори Кувасаки
 Poten Seikatsu () Синя Киносита
 Beatitude () Найто Ямады
 Fantasium () Ами Сугимото
 Finland Saga () Такаси Ёсида
 Fushigi na Shounen () Кадзуми Ямаситы
 Hen Zemi () Tagro
 Liars () Акиры Хирахары
 Wakusei Sutakola () Синкити Като
 Dai-3 Kyoushitsu () Ёсихиро Тагути

Примечания

Ссылки 
  
 Раздел Morning на сайте «Коданся»  
 Официальный сайт Morning 2  
 Morning   в энциклопедии сайта Anime News Network.

Журналы сэйнэн-манги